Herrlich ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Herrlich (1902–1970), deutscher Arzt und Epidemiologe
 Christoph Herrlich (1976–2016), deutscher Jurist, siehe Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche
 Heiko Herrlich (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Horst Herrlich (1937–2015), deutscher Mathematiker
 Johannes Herrlich (* 1963), deutscher Jazzmusiker
 Lotte Herrlich (1883–1956), deutsche Fotografin
 Michael Herrlich (um 1539–1609), katholischer Priester, Benediktiner und Abt von Stift Göttweig
 Peter Herrlich (* 1940), deutscher Molekular- und Tumorbiologe
 Philipp Herrlich (1818–1868), deutscher Maler

Herrlich ist der deutsche Name von
 Hrdlovka, Wüstung im Okres Teplice, Tschechien